Die Knoll Open 2014 waren ein Damen-Tennisturnier der ITF in Bad Saulgau. Das Sandplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2014 und fand vom 28. Juli bis 3. August 2014 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Website
 Turnierplan auf der ITF Homepage

ITF Women’s Circuit 2014
Tennisturnier in Bad Saulgau